Kashima (鹿島) puede referirse a:

Geografía 
 Kashima, ciudad en la prefectura de Ibaraki.
 Kashima, ciudad en la prefectura de Saga.
 Kashima, antiguo distrito en la prefectura de Ibaraki.
 Kashima, distrito en la prefectura de Ishikawa.
 Kashima, antigua ciudad en la prefectura de Fukushima, en la actualidad, Minamisōma.
 Kashima, antigua ciudad en la prefectura de Ishikawa, en la actualidad, Nakanoto.
 Kashima, antigua población en la prefectura de Kagoshima, en la actualidad, Satsumasendai.
 Kashima, ciudad en la prefectura de Kumamoto.
 Kashima, ciudad en la prefectura de Shimane.
 Santuario Kashima, sintoísta, ubicado en Kashima.
 Puerto de Kashima, ubicado entre las ciudades de Kashima y Kamisu, en Ibaraki.

Naval 
 El Kashima, acorazado japonés de la clase Katori de 1906.
 El Kashima, crucero japonés de la clase Katori de 1940.
 El Kashima (TV-3508), buque de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

Deporte 
 Kashima Antlers, equipo de fútbol japonés de Kashima, en Ibaraki.
 Estadio de Kashima, donde juega el equipo anterior.
 Kashima Shin-ryū, arte marcial.
 Kashima Shintō-ryū, arte marcial.
 Kashima Shinden Jikishinkage-ryū, arte marcial.